Вурм:

Персоналии 
 Вурм () — немецкая фамилия
 Вурм, Василий (Вильгельм) Васильевич (; 1826—1904) — немецко-русский корнетист и дирижер.
  — пятый епископ Бельвилля (штат Иллинойс).
 Вурм, Мэри (1860—1938) — немецкая пианистка.
 Вурм, Николай Васильевич (1876—1913) — офицер подводного плавания, командир подводной лодки «Пескарь».
  (1922—2001) — австралийский лингвист австро-венгерского происхождения.
 Вурм, Эрвин (; 1954) — австрийский художник, фотограф, режиссёр, скульптор.
 Вурм, Харальд (; 1984) — австрийский лыжник.

Топонимы 
 Вурм (река) (Wurm) — река в Германии